Павлетич () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Павлетич, Влатко (1930—2007) — хорватский политик.
 Павлетич, Дон (1938—2020) — американский бейсболист.
 Павлетич, Славко (1917—1945) — хорватский футболист.